В этой статье приведены даты и результаты матчей отборочного турнира чемпионата мира по футболу 1978 года в европейской континентальной зоне (УЕФА).

32 страны УЕФА подали заявки на участие в чемпионате мира. Европейской континентальной зоне было выделено 9,5 мест (из 16) в финальном турнире.  (чемпион мира) получила путёвку автоматически, а остальные 8,5 мест были разыграны в отборочном турнире между 31 страной.

Команды 31 страны были разделены на 9 групп по 3 или 4 команды в каждой (пять групп по 3 команды и четыре группы по 4 команды). Команды играли каждая с каждой по два матча (дома и в гостях). Победители групп получали путёвки, исключение составляла группа 9, победитель которой попадал а стыковой матч УЕФА/КОНМЕБОЛ.

Обзор 
Ниже приведена таблица всех девяти групп.

Группа 1

Группа 2

Группа 3

Группа 4

Группа 5

Группа 6

Группа 7

Группа 8

Группа 9 

 вышла в стыковой матч УЕФА/КОНМЕБОЛ.

Стыковой матч УЕФА/КОНМЕБОЛ 

 получила путёвку по сумме двух матчей (9-2).

Примечания

См. также 
 Чемпионат мира по футболу 1978 (отборочный турнир)
 Чемпионат мира по футболу 1978 (отборочный турнир, КОНМЕБОЛ)
 Чемпионат мира по футболу 1978 (отборочный турнир, КОНКАКАФ)
 Чемпионат мира по футболу 1978 (отборочный турнир, КАФ)
 Чемпионат мира по футболу 1978 (отборочный турнир, АФК и ОФК)

Чемпионат мира по футболу 1978
1978